«Derecha» puede referirse a:

 En política significa la derecha política, en contraposición con la izquierda política.
 Hace referencia a la diestra, es decir la derecha.
 Orientaciones esotéricas: camino de la Mano Derecha.
 Reglas físicas: regla de la mano derecha para el campo magnético.
 Técnicas deportivas: derecha en los deportes de raqueta.

Direcciones 
Cuando se hace referencia a una orientación espacial. Suele denominarse de forma específica en algunos campos.
 Es el denominado lado de la Epístola en Iglesias y demás templos católicos.
 Es el estribor en navegación marítima. 
 La margen derecha de un río, es decir su derecha mirando aguas abajo (hacia la corriente)

Posiciones 
 En aeronáutica el asiento de la derecha es entendido como el del copiloto.

bg:Право (пояснение)
el:Δεξιά
en:Right (disambiguation)
fr:Droite
nl:rechts
no:rett
nn:rett
ru:Право (значения)
yi:רעכט
zh:右